Pepe je ime od milja koje se koristi za osobe imena José.

 Osobe
Képler Laveran Lima Ferreira, portugalski nogometaš, rođen 1983.
José Macia, brazilski nogometaš, rođen 1935.
José Manuel Soares, portugalski nogometaš, rođen 1908.

 Fiktivni likovi
 Pepe the Frog, internet mem